Михаел Щих () е бивш германски тенисист, роден на 18 октомври 1968 г. в Пинеберг.

Печели Уимбълдън на сингъл и на двойки, съответно през 1991 и 1992. Печели олимпийския тенис турнир на двойки в Барселона през 1992 г. С отбора на Германия взима Купа Дейвис през 1993 г. Същата година печели и Хопман Къп заедно с Щефи Граф. Известен е с добрия си бекхенд, както и с това, че играе еднакво добре на основната линия и на мрежата. След приключване на активната си състезателна кариера, Щих работи като тенис коментатор в BBC.

Кариера 
Щих израства в Елмсхорн, град в провинция Шлезвиг-Холщайн. Захваща се с тенис на шест години и тренира в местния ЛТК Елмсхорн, а по-късно и в Клипер Хамбург и Ифитос Мюнхен. През 1988 г. става професионалист, а година по-късно печели първия си турнир при мъжете – Чалънджъра в Хайлброн и първите си турнири на двойки – в Базел и Чалънджърите в Хайлброн и Залцбург.

През 1990 г. печели първия си турнир от АТП Тур – в Мемфис, както и три турнира на двойки. През 1991 г. печели Уимбълдън, надделявайки над тенисисти като Джим Къриър на четвъртфинала, настоящият шампион Стефан Едберг на полуфинала и трикратният по това време победител Борис Бекер на финала. Освен това печели турнирите в Щутгарт, Скънектъди и Виена на сингъл и в Мемфис на двойки. Същата година печели 71 от всичките си 96 мача на сингъл и стига до 4-то място в ранглистата.

1992 е по-успешна на двойки. С Джон Макенроу Щих печели Уимбълдън в епичен петсетов петчасов мач срещу Ги Форже и Якоб Хлашек, продължил и в понеделник (турнирът обикновено приключва в неделя). Последният сет завършва пре резултат 19:17 гейма. С Борис Бекер Щих печели Мастърса в Монте Карло и олимпийския турнир в Барселона. На сингъл печели турнира в Росмален и Купата на Големия шлем.

1993 г. е може би най-успешната в кариерата на Щих – той печели Хамбург Мастърс, турнирите в Щутгарт, Лондон, Базел и Стокхолм, както и Шампионата на ATP Тур. На двойки печели турнира в Лос Анджелис. Печели и Купа Дейвис и Хопманкъп. Освен това през ноември се изкачва на второ място в световната ранглиста.

Година по-късно Щих триумфира в Ротердам, Мюнхен и Хале. На Откритото първенство на САЩ играе финал, който губи от Андре Агаси. Успешните участия в отборни турнири продължават – Германия печели Световната отборна купа.

През 1995 г. печели турнира в Лос Анджелис, а през 1996 г. – този в Антверпен. Тази година стига и до финал на Ролан Гарос, загубен от Евгени Кафелников. Последната му титла на двойки идва през 1997 г.

Отказва се от тениса през 1997 г. след загуба срещу Седрик Пиолин на полуфинала на Уимбълдън.

Класиране в края на годината

Личен живот 
На 19 септември 1992 г. Щих се жени за германската актриса Джесика Щокман. Развеждат се през 2003, след като още от пролетта на 2000 г. живеят разделени. През ноември същата година осиновяват индийско момеченце на име Ниша, с която днес Михаел няма контакт. На 10 юни 2005 се жени повторно, този път за Александра Риковски.

През 1994 г. Щих основава едноименна фондация, която подпомага хора, болни от СПИН.

Запален фен е на Хамбургер ШФ.

Титли и участия на финал

Титли на сингъл (19)

Загубени финали на сингъл (13)

Титли на двойки (12)

Загубени финали на двойки (7)

Отборни титли (3)

Загубени финали на отборни първенства

Външни препратки 
 Профил на сайна на АТП
 
 Статистика за Купа Дейвис

Германски тенисисти
Германски олимпийски шампиони
Спортисти на летните олимпийски игри 1992